Szindbád, férfinév
 Szindbád (1990–2008) mozi Budapesten 

Művek
 Szindbád, Krúdy Gyula regénye
 Szindbád (1971) Huszárik Zoltán játékfilmje
Kitalált személyek
 Szindbád, Az Ezeregyéjszaka meséi egyik meséjének főhőse
 Szindbád, Krúdy Gyula regényfolyamának főhőse
 Szindbád, Márai Sándor Szindbád hazamegy c. regényének főhőse